A Mickey egér játszótere (eredeti cím: Mickey Mouse Clubhouse) amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotója Bobs Gannaway volt. A forgatókönyvet Leslie Valdes, Kevin Campbell és Ashley Mendoza írta, az animációs sorozatot Rob LaDuca, Sherie Pollack, Howy Parkins és Donovan Cook rendezte, a zenéjét Mike Himelstein és Michael Turner szerezte, a producerei Leslie Valdes és Mark Seidenberg voltak. A Walt Disney Television Animation készítette, a Disney-ABC Domestic Television forgalmazta. Amerikában a Playhouse Disney és a Disney Junior vetítette, Magyarországon az RTL Klub, a Disney Channel, az M2 és a Disney Junior sugározta.

Ismertető 
A főszereplő, Mickey egér, aki különböző tárgyakat használ fel, ha a segítségét kérik. A barátai segítenek neki a megoldásokban, eközben nagyon sok kalandba keverednek. Mickey-nek van egy robotja is, akit Pörgöncnek hívnak. Pörgönc egy küldönc, aki oda küldi nekik a szükséges tárgyakat, amiket Mickey mikkentyűknek hív. Az egyik mikkentyű mindig titkos, és csak akkor derül ki, hogy miről van szó, amikor a használatára kerül sor. Mickey és a többiek – kalandjaik során – mindig nagyon jó dolgokat csinálnak. Megoldanak minden bajt mikkentyűik segítségével. Mikor hazaérnek, otthon eljárják a mikitáncot. A játszótér az epizódok elején nyílik és a végén zárul. Mickey és a többiek a történet végén összefoglalják, hogy aznap mit és hogyan oldottak meg a mikkentyűk segítségével.

Szereplők

Főszereplők 
 Mickey (egér) – Mickey egér  a játszótér tulajdonosa, és barátaival sok mindent megold. (Magyar hangja: Rajkai Zoltán)
 Minnie (egér) – Minnie egér, Mickey egér barátnője, és segít Mickey-nek a megoldásokban. (Magyar hangja: Mezei Kitty)
 Donald (kacsa) – Donald kacsa, Mickey egér barátja, és Mickey-nek segít. (Magyar hangja: Bolba Tamás)
 Daisy (kacsa)– Daisy kacsa, Donald kacsa barátnője, és Mickey-nek segít. (Magyar hangja: Orosz Anna)
 Goofy (kutya) – Goofy (Goof), Mickey egér barátja, és Mickey-nek segít. (Magyar hangja: Szombathy Gyula (1-3. évad) / Dézsy Szabó Gábor (4-5. évad))
 Plutó (kutya) – Plútó, Mickey egér kutyája és segítőtárs.

Mellékszereplők 
 Clarabelle – Tehén és segítséget nyújt a többieknek. (Magyar hangja: Árkosi Kati / Kokas Piroska)
 Pete – Macska és segít a barátainak. (Magyar hangja: Vass Gábor)
 Ludwig Von Drake – Kacsa, aki nagy professzor, és sok találmányt készít. (Magyar hangja: Csuha Lajos)
 Wili – Óriás, aki fent az óriások birodalmában lakik. Egy nagy karón mászik le, amikor a többiek meghívják vendégségbe. (Magyar hangja: Sótonyi Gábor)
 Chip – Az egyik mókus, és segít a többieknek. (Magyar hangja: Szokol Péter)
 Dale – A másik mókus, és segít a többieknek. (Magyar hangja: Mics Ildikó)
 Mortimer – Egér, aki Mickey egér egyik ismerőse. Ebben a sorozatban csak egyszer, egy pillanatnyi jelenettel látható az egész filmsorozaton belül. (Magyar hangja az 5. évadban: Pusztaszeri Kornél)
 Figaro – Minnie macskája. Egy alkalommal fent ragadt egy fa tetején, és Mickey a többiekkel segített Minnie-nek lehozni.
 Pörgönc (robot) - Mickey egér mikkentyűhozó küldönce. Minden epizódban hozza a mikkentyűket, ha szükség lenne. (Magyar hangja a 3., 4. és 5. évadban: Markovics Tamás)

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Könyv 
 Mickey egér játszótere – színezőkönyv matricákkal, Egmont Kiadó, Budapest, 2009.

Jegyzetek

Források

További információk 

 Mickey egér játszótere a prae.hu-n 
 Mickey egér játszótere a filmoldal.hu-n 

2006-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós oktató sorozatok
2016-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok